Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, outil de la Haute Autorité de santé, en France, pour l'amélioration de la prescription et dans un Compte Rendu d'Hospitalisation
 Primary Metropolitan Statistical Areas

Notes et références